El término Shepard en Wikipedia hace referencia a:

 Alan Shepard, astronauta estadounidense (1923-1998).
 Sam Shepard (1943-2017), autor y dramaturgo estadounidense.
 Vonda Shepard , cantante.
 Dax Shepard, actor y comediante estadounidense (1975).
 Dick Sheppard , futbolista inglés.
 Lucius Shepard, escritor estadounidense.
 Ernest Howard Shepard , ilustrador inglés.
 Francis Parker Shepard , geólogo estadounidense.
 Shepard Fairey, artista y diseñador gráfico estadounidense.
 Comandante Shepard, personaje ficticio del videojuego Mass Effect.
 Shepard State Park, un parque nacional en Misisipi.
 Patty Shepard, actriz estadounidense que trabajó en España.

ru:Шепард